InterCityNight oder InterCity Night ist die englischsprachige Bezeichnung für des Nachts verkehrende Intercity-Züge mit Liege- & Schlafwagenangebot
 InterCityNight (Deutschland), siehe Talgo (Deutsche Bahn, 1994–2009)
 InterCity Night, englische beziehungsweise internationale Bezeichnung des Intercity Notte in Italien, siehe Trenitalia